Чумаза — река в России, протекает по Башкортостану. Устье реки находится в 11 км по левому берегу реки Ускалык. Длина реки составляет 17 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Уральскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Большой Ик, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Урал (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 12010000612112200006351.

Примечания 

Бассейн Большого Ика (притока Сакмары)
Реки Зианчуринского района